Casa Arenas (Alella), casa al Maresme
 Casa Arenas (Vilanova i la Geltrú), casa al Garraf